Кальциурия (от  и ) — это выделение солей кальция с мочой.

Нормальные показатели кальциурии 
При анализе мочи, как правило, оценивается количество выделяемого кальция за период времени (обычно за сутки). При анализе однократно взятого образца мочи, применяется оценка отношения количества кальция к креатинину, так как клиренс креатинина достаточно устойчив вне зависимости от количества выделенной воды, например, в условиях обезвоживания.

В норме у взрослого человека среднее количество кальция, выделяемого с мочой, составляет 100—250 мг (15—20 ммоль) за 24 часа. Для лиц, соблюдающих низкокальциевую диету, нормальное содержание кальция в моче составляет 50—150 мг/сутки; на фоне безкальциевой диеты — 5—40 мг/сутки.

Следующие референсные интервалы указаны для лиц, потребляющих среднее количество кальция (600—800 мг/сутки для взрослых):

Патология 
Патологически повышенное содержания кальция в моче называется гиперкальциурия, патологически пониженное — гипокальциурия. Гиперкальциурия наблюдается у лиц, потребляющих в своем рационе большое количество кальция, при гипервитаминозе витамина D и др. В случае гиперкальциурии бо́льшая часть поступившего в организм кальция кристаллизуется в почках (может стать одной из причин нефролитиаза) или выводится из организма в виде солей, содержащихся в моче.

См. также 
 Анализ мочи по Сулковичу

Примечания 

Исследование мочи
Метаболизм
Кальций